Twyford puede referirse a:

Inglaterra 
 Twyford (Berkshire)
 Twyford (Buckinghamshire)
 Twyford (Derbyshire)
 Twyford (Dorset)
 Twyford (Hampshire)
 Twyford (Leicestershire)
 Twyford (Norfolk)
 Twyford (Oxfordshire)
 Twyford (Shropshire)
 Twyford (Worcestershire)